Wade Davis (né en 1953) : anthropologue canadien ;
 Wade Davis (né en 1977) : joueur de football américain ;
 Wade Davis (né en 1985) : joueur américain de baseball.